«Madness» — другий сингл британського альтернативного рок  гурту Muse, який увійшов до шостого музичного альбому The 2nd Law.

Пісню було презентовано 20 серпня 2012 року на радіостанціях BBC Radio 1 і NRJ.

Про сингл

Кліп

Чарти

Примітки

Посилання
 
Пісні Muse
Пісні 2012